Суркин — фамилия; имеет женскую форму Суркина.
 Суркин, Валерий Андреевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Суркин, Николай Прокофьевич (1910 — ?) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Крымского промышленного областного комитета.
 См. также 
 Суркино